«Фридемакер» (от  — миротворец) — парусный линейный корабль Российского императорского флота 1720 года постройки.

История строительства 
Корабль строился на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства с 8 июля 1716 года по 5 мая 1721 года. Постройку корабля вёл корабельный мастер Федосей Скляев.

Конструкция корабля 

Автором корабельного чертежа парусных линейных кораблей этого типа был Скляев, Федосей Моисеевич.

Артиллерийское вооружение корабля состояло из 80 орудий калибра от 8 до 24 артиллерийских фунтов, расположенных на трёх деках.

Боевая служба 
 года вместе с кораблями «Святой Пётр», «Астрахань», «Святая Екатерина» и «Святой Александр» находился к востоку от Кроншлота.

Участвовал в завершающем этапе Северной войны.

Командиры 
С 1720 по 1721 год командиром корабля в чине капитан-командора служил И. А. Сенявин.

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи